Varberg kan syfta på:

 Varberg – en tätort i Halland
 Varbergs kommun – en kommun i Hallands län
 Varbergs församling – en församling i Göteborgs stift
 Varbergs stad – en historisk stadskommun
 Varbergs kontrakt – ett tidigare kontrakt, från 2018 Varbergs och Falkenbergs kontrakt
 Varbergs län – ett historiskt län
 Ny Varberg – en historisk stad –1613
 Varberg på Platsarna – en historisk stad
 Varbergs tingsrätt – en tingsrätt
 Varbergs Bostad – ett bostadsföretag
 Varbergs fornminnesförening – en förening
 Varbergs Sparbank – ett bankaktiebolag
 Gamla Varberg – ett naturreservat
 Varberg Nord – ett industriområde
 HMS Varberg – en torpedbåt

Byggnader och anläggningar 
 Societetshuset
 Varbergs fästning
 Länsmuseet Varberg
 Varbergs kyrka
 Varbergs stadshus
 Varbergs rådhus
 Varbergs hamn
 Varbergs bibliotek
 Varbergs teater
 Varbergs simstadion
 Comwell Varbergs Kurort
 Varbergs vattentorn
 Varbergs Sparbank
 Varbergs station
 Varbergs kallbadhus
 Campus Varberg – en högskolefilial
 Varbergs torg
 Marinmuseet i Varberg

Sport 
 IFK Varberg
 Varberg Hockey
 HK Varberg
 Varbergs BoIS
 Varbergs GIF
 Varbergs Rullskridskoklubb
 Varbergs BTK
 Varbergs MTB
 Varbergs Flygklubb
 Varbergs Roddklubb
 Varbergs Segelsällskap
 Varbergs Badmintonklubb
 Varberg-Falkenberg Sim
 FK Friskus-Varberg

Tidningar 
 Varbergs Posten
 Varbergsposten
 Varbergs Tidning
 Warbergs Tidning

Se även 
 Warberg
 Vårberg